est un clade éteint de dinosaures Sauropoda Titanosauria non-Lithostrotia, connu au début du Crétacé supérieur (Cénomanien - Turonien) d'Argentine et d'Australie.

Présentation 
Il a été nommé par Poropat et ses collègues en 2021, et contient quatre genres : Australotitan, Savannasaurus et Diamantinasaurus de la Formation de Winton du Queensland, Australie, ainsi que Sarmientosaurus de la formation Bajo Barreal de Patagonie. 

L'existence de ce clade indique une connectivité entre l'Australie et l'Amérique du Sud via l'Antarctique pendant la période du Crétacé.

Cladogramme 

Bien que Diamantinasauria ait été récupéré de manière cohérente en tant que clade dans les analyses phylogénétiques de Poropat et de ses collègues, son placement au sein de Titanosauria a fluctué, ce qui signifie que bien qu'il semble être relativement stable en tant que clade, son contenu et sa définition peuvent changer avec des analyses et des études supplémentaires.

Liens externes

Notes et références

Notes

Références 

 

 
Titanosauria
Taxon fossile décrit en 2021
Paléontologie en Australie
Paléontologie en Argentine